Ельцовка — река в Алтайском крае России. Устье реки находится в 29 км по левому берегу реки Калманка. Длина реки составляет 27 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Калманки (притока Чарыша)
Реки Усть-Калманского района
Реки Краснощёковского района